Габитус ( — внешность, наружность, вид, облик, образ):
 Габитус в биологии
 Габитус в ботанике
 Габитус в микологии
 Габитус в социологии
 Габитус кристаллов